Ripe kan syfta på:

 Ripe (film) – en amerikansk film från 1997 i regi av Mo Ogrodni

Geografi

Italien 

 Ripe San Ginesio, kommun, Marche, Provincia di Macerata, 
 Ripe, Marche, frazione, Marche, Provincia di Ancona, 
 Ripe, Teramo, ort, Abruzzo, Provincia di Teramo,

Storbritannien 
 Ripe, England – en ort i Chalvington with Ripe, Wealden, East Sussex, England

Robotskapade Italienförgreningar